Косола́пов — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 Косолапов, Алексей Викторович (род. 1971) — российский футболист.
 Косолапов, Андрей Владимирович (род. 1971) — российский политический деятель.
 Косолапов, Валентин Иванович (1919—1983) — Герой Советского Союза.
 Косолапов, Валерий Алексеевич (1910—1982) — советский деятель культуры, писатель, критик, редактор.
 
 
 Косолапов, Климентий Фомич (1790—1824) — руководитель Кыштымского восстания (1822—1823).
 
 Косолапов, Павел Павлович (род. 1980) — исламистский террорист.
 Косолапов, Пётр Павлович (1901—1953) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Косолапов, Ричард Иванович (1930—2020) — советский и российский философ и политолог.
 Косолапов, Филипп Макарович (1919—1994) — Герой Советского Союза.
 Косолапов, Эдуард Викторович (1976—2014) — российский футболист.
 Косолапов, Яков Егорович (1934—1982) — белорусский композитор.

